Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute à Johannesburg du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Annette Van Zyl et Pat Walkden.

En double mixte, la paire Pat Walkden et Marty Riessen enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
9 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Afrique du Sud
1968 en Afrique du Sud
Sport en avril 1968